Football League Championship 2007/2008 var den sextonde säsongen under sitt nuvarande format.

Tabell

Poängtabell

Playoff

Referenser 
 Rsssf.com

2007/2008
Fotbollssäsongen 2007/2008